Всеобщие выборы в Папуа — Новой Гвинее проходили с 23 июня по 13 июля 2012 года; они были продлены на неделю из-за сложной ситуации с безопасностью, особенно в высокогорных провинциях.

По результатам новым премьер-министром Папуа — Новой Гвинеи стал лидер партии «Народный национальный конгресс» Питер О’Нил.

Контекст 
В 2011 году между Майклом Сомаре и Питером О’Нилом возник конфликт о том, кто является законным премьер-министром. Сомаре был поддержан Верховным судом, в то время как О’Нил получил поддержку большинства членов парламента, армии и чиновников, а кроме того получил международное признание.

Голосование 
Процесс голосования был осложнён совершением культовых убийств, в частности, в отдаленном районе джунглей у деревень Тангу и Биамб, вблизи Маданга, за три месяца было убито по крайней мере семь человек — пять мужчин и две женщины, занимавшихся магической практикой, и ставших жертвами каннибалов. 4 июля полиция арестовала двадцать девять человек, подозреваемых в съедении тел своих жертв.

Результат

Примечания 

Выборы в Папуа — Новой Гвинее
Папуа — Новая Гвинея
2012 год в Папуа — Новой Гвинее